William Byrd peut se référer à :

 William Byrd (1540-1623), compositeur anglais.
 William Byrd I (1652-1704), colon américain.
 William Byrd II (1674-1744), planteur, et auteur américain, considéré comme le fondateur de Richmond, Virginie.
 William Byrd III (1728-1777), propriétaire de chevaux de course américain.